Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 29 января (парламентские и 1-й тур президентских выборов) и 6 мая (2-й тур президентских выборов) 1984 года. В результате находившийся на втором месте после первого тура президентских выборов во втором туре победу одержал Леон Фебрес-Кордеро Рибаденейра от Социал-христианской партии, получивший 51,5 % голосов. На парламентских выборах победили Демократические левые, получившие 24 из 69 мест.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
1984 год в Эквадоре
Январь 1984 года
Май 1984 года